Кущино — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, центр Кущинского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 11 км к югу от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
Первое письменное упоминание о селе обнаружено в итоговой ведомости пятой ревизии (перепись населения 1795 года). Поселение относилось к Алексеевской вотчине графа Николая Петровича, а потом его сына Дмитрия Николаевича Шереметевых. Долгое время жители относились к приходу храма Казанской Божией Матери слободы Варваровки .

Села Кущинского округа основаны малороссийскими выходцами, о чем говорят фамилии, диалект, устно-поэтические и этнографические традиции. Эти села продолжительное время входили в пределы Воронежского края.

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "хуторъ Кущинъ" Щербаковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 441, число дворов — 60.

Образование 
В селе действует Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Щербаковская средняя общеобразовательная школа».

Известные люди 
   Гордиенко, Борис Васильевич — родился 23 мая 1964 года в с. Кущино, — военный летчик, старший лейтенант, в 1989 году героически погиб в Афганистане, награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени (посмертно), медалью “Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа”. Именем Бориса Гордиенко названа улица в с. Кущино.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)